Колыбань — топоним:

 Колыбань — деревня в Гомельской области Белоруссии.
 Колыбань — село в Хмельницком районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Колубань
 Котлубань